Oto lista miast i osad znajdujących się w Grenlandii w 2013 r. Miasta w Grenlandii są położone wzdłuż wybrzeża oraz na wyspach. Nie ma stałych osiedli ludzkich w głębi wyspy. Największym miastem w Grenlandii jest Nuuk, przekraczające 16 tys. mieszkańców. Od 2009 r., kiedy to wszedł nowy podział administracyjny i nowe standardy, wyróżnia się 18 miast.

Miejscowości z liczbą ludności powyżej 1000 osób 
Jest 13 miast, w których liczba mieszkańców przekracza 1000.

Miejscowości z liczbą mieszkańców od 200 do 1000 osób 
Jest 18 miast i miejscowości, w których liczba mieszkańców wynosi od 200 do 1000 osób.

Miejscowości  z liczbą ludności od 100 do 200 osób 
Jest 14 miejscowości, których populacja sięga od 100 do 200 osób.

Miejscowości z liczbą ludności poniżej 100 
Jest 29 miejscowości, które posiadają poniżej 100 mieszkańców.

Zobacz też 
 Podział administracyjny Grenlandii

Bibliografia 
 Statistics Greenland

Przypisy 

 
Grenlandia